Музей Главного Собора Эчмиадзина() построен в 1869 году Константинопольским католикосом Геворгом VI с помощью армянской общины России. Музей Главного Собора расположен в юго-восточной части Собора. Здание простирается по всей ширине высокой скинии Собора, на юго-восточной стороне.

История 
До строительства музея реликвии хранились в залах главного собора на сцене, в восточных архивах, и их расположение затрудняло показ этих реликвий. Строительство музея дало возможность для демонстрации образцов, предоставить места для более крупных предметов. В музее много дароносиц. В прошлом у ремесленников была традиция делать специальные ящики для хранения даров. Они были сделаны различными рабочими и мастерами. Реликвии иногда использовались, чтобы собрать останки, которые долгое время хранились в церкви, сначала они были подготовлены, а затем было решено, какие реликвии будут храниться в музее.

Среди священных сокровищ, хранящихся в музее:

 Святой Гегард (копье, которым был ранен Христос, хранится в серебряной дароносице)
 Частица Ноева Ковчега, помещённая в дароносицу, сделанную в 1698 году.
 Мощи Святой Ншан, хранятся в специальной дароносице вместе с частицей Святого Креста Иисуса Христоса (914-929)
 Крест с дароносицей Ашота Ерката, в котором хранится реликвия креста Христова (это самый старый из существующих крестов крестного хода)
 Дароносица с крестом из горного хрусталя царя Ованнеса-Смбата из Ани
 Справа от апостолов святой Фаддей и Варфоломей
 Мощи Андреаса, Святого Георгия,
 Церковь Спаса-Авуца Тар,
 Архимандрит Комитас
 картины художников Степаноса Лехаци и Вардгеса Суренянца

и другие ценные реликвии

Выставленные работы также рассказывают об армянской диаспоре, так как многие из них представляют регионы, из которых они были привезены. Образцы были привезены в Эчмиадзин из разных епархий мира, армянских общин, семей и т д.

В 1958 был наряду с работой по реконструкции Высокой скинии во время археологических раскопок было найдено в 301-303 годах останки скинии, основанной Григорием Просветителем. Раскопки во главе с архитектором Александром Сахиняном также обнаружили языческий тир, на котором была построена скиния. Кроме того,была найдена ещё одна скиния с сценой и основой скинии, которыая была построен в пятом веке Вааном Мамиконяном .

Выставки 
В музее сейчас хранятся священные реликвии и уникальные образцы религиозного искусства.

Мероприятия 
В 2013 году музей принял участие в «Ночи музеев» .

Ссылки

Внешние ссылки 
 Собор
 Секреты Эчмиадзинского собора: истина и вымысел
 Экскурсия в музей реликвий. Эчмиадзин, Кафердральный Собор

Армянские музеи
Музеи Армении
Страницы с непроверенными переводами